

Patronyme 

 Hal Ingberg (1960-), architecte canadien.
 Henry Ingberg (1945-2007), haut fonctionnaire et homme de théâtre belge.
 Mikaela Ingberg (1974-), athlète finlandaise, spécialiste du lancer du javelot.

Autres 
 Prix Henry Ingberg, prix belge de cinéma.